Kwanyama steht für:
 Uukwanyama, ein Königreich und die moderne Bezeichnung des Volkes der Kwanyama
 OshiKwanyama, die Sprache der Kwanyama